Татья́на Генна́дьевна Павло́вская (род. 1969, Мурманск, СССР) — российская оперная певица (сопрано), солистка Мариинского театра. Заслуженная артистка России (2008).

Биография 
Окончила физико-математический лицей, музыкальную школу по классу фортепиано и музучилище по специальности хоровое дирижирование, в Мурманске. Затем в 1988 г. поступила в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова на вокально-режиссёрский факультет, по специальности сольное пение. Окончила её с отличием в 1994 году.
1994 Поступила в аспирантуру, окончила в 1996 году, являлась ассистентом профессора Новиченко Т.Д. В 1994 году дебютировала на сцене Мариинского театра в партии Татьяны в опере «Евгений Онегин». По сей день является ведущей солисткой оперной труппы Мариинского театра.
Работала в крупнейших оперных театрах Лондона, Вашингтона, Нью-Йорка, сотрудничает с лучшими филармоническими и симфоническими оркестрами мира, выступала с выдающимися дирижёрами современности.

Награды и звания 

 1994 — Лауреат Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н. К. Печковского (Санкт-Петербург).
 1994 — Лауреат конкурса молодых певцов во Вроцлаве (Польша).
 2008 — Заслуженная артистка России
Номинация BBC Awards,
Номинации Grammy 1998, 2018.
Golden Microphone 2018 г.
Golden Apple.
Награждена высшей наградой Республики Хакасия — Орденом за Заслуги перед Республикой Хакасия 2016 г.

Партии в репертуаре 
 Горислава («Руслан и Людмила»)
 Ольга («Псковитянка»)
 Татьяна («Евгений Онегин»)
 Мария («Мазепа»)
 Лиза («Пиковая дама»)
 Волхова («Садко»)
 Полина («Игрок»)
 Софья («Семён Котко»)
 Клара («Обручение в монастыре»)
 Наташа Ростова («Война и мир»)
 Амелия Гримальди («Симон Бокканегра»)
 миссис Алиса Форд («Фальстаф»)
 Дездемона («Отелло»)
 Недда («Паяцы»)
 Графиня Розина («Свадьба Фигаро»)
 Донна Эльвира («Дон Жуан»)
 Фьордилиджи («Так поступают все»)
 Антония («Сказки Гофмана»)
 Эльза («Лоэнгрин»)
 Изольда («Тристан и Изольда»)
 Брунгильда (цикл «Кольцо нибелунга»)
 Гувернантка («Поворот винта»)
 Адриана Лекуврёр («Адриана Лекуврёр»)
 Енуфа («Енуфа»)
 Лиу («Турандот»)

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Павловская на сайте Мариинского театра.
 Радиопередача «В гостях у Ларисы Гергиевой» (4 выпуска) с участием Татьяны Павловской.
 Интервью с участием Татьяны Павловской. «Мурманский вестник», 2005.

Сопрано
Оперная труппа Мариинского театра